De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1986/87 werd gehouden op zaterdag 20 juni 1987 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Hamburger SV won met 3-1 van Stuttgarter Kickers. Het was de laatste wedstrijd van Ernst Happel als trainer van HSV.

Finale

Wedstrijd

1987
Hamburger SV
DFB
Sportevenement in Berlijn